Кена:
 Кена — продольная флейта индейцев Южной Америки.
 Кена — город в египетской провинции Кена.
 Кена — провинция в Египте.
 Кена — река в Архангельской области, приток Онеги.
 Кена — река в Архангельской области, приток Виледи.

См. также 
 Кен
 Кяна () — деревня в Литве